Комме́рция (от  «торговля»):
торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг (см. Коммерческая организация).

См. также 
 Коммерсант (значения)

Ссылки